El término One Love —en español: Un amor o Único amor— puede hacer referencia a:

Música

Álbumes 
 One Love (álbum de A. R. Rahman), un álbum de A. R. Rahman
 One Love (álbum de Blue), un álbum de Blue o la canción de título (ver abajo).
 One Love (álbum de David Guetta), álbum de David Guetta o la canción de título.
 One Love (álbum de Dr Alban), álbum de Dr. Alban o la canción de título (ver abajo).
 One Love (álbum de Glay), álbum de Glay o la canción de título.
 One Love (álbum de Kimberley Locke), álbum de Kimberley Locke.
 One Love (álbum de New Edition), álbum de New Edition.
 One Love (álbum de Tata Young), álbum de Tata Young o el título de la canción.
 One Love (álbum de Electric Universe), álbum de Electric Universe.
 NME In Association With War Child Presents 1 Love un álbum de compilación de caridad.

Canciones 
 One Love (canción de Jennifer López)
 "One Love", por Hootie & the Blowfish para Looking for Lucky.
 "One Love", por Massive Attack para Blue Lines.
 "One Love", por Whodini para Back in Black'.
 "1 Love" (canción), por Ayumi Hamasaki.
 "1 Luv", una canción de E-40 para In a Major Way''.
 "One luv", une canción de Akhenaton (IAM)
 "One Love" (canción de Aiden)
 "One Love" (canción de Arashi)
 "One Love" (canción de Blue)
 "One Love" (canción de Bob Marley)
 "One Love" (canción de Ky-mani Marley)
 "One Love" (canción de Carpenters)
 "One Love" (canción de David Guetta)
 "One Love" (canción de Dr Alban)
 "One Love" (canción de Johnson & Häggkvist)
 "One Love" (canción de Jordan Pruitt)
 "One Love" (canción de Nas)
 "One Love" (canción de The Prodigy)
 "One Love" (canción de The Stone Roses)

Grupo 
 One Love (banda) un grupo de Hip-Hop cristiano de UK.

Otros Usos 
 One Love (película), una película Jamaiquina de Romance de 2003.
 1 Love (película), un documental de basketball de 2003.